Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indický pár Mahesh Bhupathi a Rohan Bopanna, který nestartuje společně. Bhupathiho spoluhráčem se stal Francouz Michaël Llodra a Bopanna do turnaje nastoupil po boku izraelského hráče Rajeeva Rama. Obě dvojice na sebe narazili v semifinále, z něhož do utkání o titul postoupili Bhupathi s Llodrou.

Vítězem se stala dvojice Mahesh Bhupathi a Michaël Llodra, která ve finále přehrála třetí nasazený švédsko-srbský pár Robert Lindstedt a Nenad Zimonjić poměrem 7–6(8–6) a 7–6(8–6), když v obou setech zvládla koncovky tiebreaků.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (finále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Dubai Tennis Championships 2013